Dennis King – attore e cantante statunitense
Dennis King – compositore statunitense
Dennis King – giornalista statunitense